ATF steht für:

 Advanced Tactical Fighter, der US Air Force – ein fortschrittliches taktisches Kampfflugzeug
 Akademie für tierärztliche Fortbildung, Teil der Bundestierärztekammer
 Alcohol, Tobacco, Firearms in der Kurzbezeichnung der US-amerikanischen Behörde Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
 Allschutz-Transport-Fahrzeug, gepanzertes Radfahrzeug, in ATF Dingo
 Almost ready to fly, Bezeichnung für Flugmodelle, welche ohne weiteres Zubehör nicht flugbereit sind
 American Type Founders, einen 1892 erfolgten Zusammenschluss von 23 amerikanischen Bleisatz-Schriftgießereien
 Analytische Task Force, spezialisierte Einheit des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Messung und Abwehr von ABC-Gefahren
 Angriffstruppführer
 ASEAN Tourism Forum, bedeutendste Fachmesse für Tourismus der ASEAN-Staaten
 ATFBank (АТФБанк), kasachische Bank (UniCredit Gruppe)
 Ausgleichstaxfonds
 Automatic Track Finding (oder Automatic Track Following), ein Spurregelungsverfahren in der Videotechnik
 Automatic Track Follower, ein System zur automatischen Spurnachführung
 Automatic Transmission Fluid, Automatikgetriebeöl
 cAMP-dependent transcription factor, Transkriptionsfaktorfamilie
 Terres australes et antarctiques françaises, ISO 3166, frz. TAAF, dt. Französische Süd- und Antarktisgebiete

ATF